Il doppio  del Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

David Marrero e Rubén Ramírez Hidalgo hanno battuto in finale Daniel Gimeno Traver e Morgan Phillips 6–4, 6–7(8–10), [11–9] in the final.

Teste di serie

  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)
  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

  Adrián Menéndez Maceiras /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)
  Guillermo Olaso /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2011